Amerikai Egyesült Államok
 McIntosh (Alabama)
 McIntosh (Dél-Dakota)
 McIntosh (Florida)
 McIntosh (Missouri)
 McIntosh (Minnesota)
 McIntosh (Washington)
 McIntosh megye (egyértelműsítő lap)

Egyéb
 McIntosh, almafajta
 McIntosh, családnév